Charmoy kan syfta på:

 Charmoy, Aube, fransk kommun i departementet Aube
 Charmoy, Saône-et-Loire, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Charmoy, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne

Se även 

 François Bernard Charmoy (1793–1869), fransk orientalist